Колари — топоним:
 Колари — село в Болгарии;
 Колари — село в общине Заяс Республики Македония;
 Колари — муниципалитет в Финляндии.
 Колари — железнодорожная станция в Колари, самая северная в Финляндии